Това е хронологичен списък със световните шампиони по бокс в тежката категория още от въвеждането по правилата на Маркиз Куинсбъри около 1884 година. Тоой не включва боеве, провеждани по правилата на Джак Броугтън или по „Ринг правилата на лондонската награда“.

Списък с шампиони

Списък с комбинирани титли 
От 28 ноември 2015. Само първите 10 са показани в списъка. Включва само основните титли.

Легенда:

  с удебелен шрифт обозначава настоящият шампион и неговите дни като шампион
 WHC = Официално признат и като световен шампион в тежката категория

По националност

Външни Препратки 
 Том Алън В Боксрек
 Сайт На Boxing Title Fights

Професионален бокс